Shifting Time — український фільм режисера Чепелик Оксани.

Опис 
Телебачення, як домінуюче середовище масової комунікації, значно впливає на суспільство. Як тільки впливали фізичні події, що поставляються ЗМІ на наше розуміння терору відображені на нашій колективній пам'яті, що формує найбільший страх. Як ці незабутні моменти приходять, щоб визначити наше бачення терористичної провокуючої істерії від загального? Який взаємозв'язок між історичнич, особистим, духовним, політичним, етичним та у метафоричній сфері спільного обстеження?

Примітки

Посилання 
 http://videochannel.newmediafest.org/blog/?page_id=137 
 http://www.allaboutjazz.com/php/article.php?id=14840#.UyAv0871W8o 

Фільми українською мовою
Фільми Оксани Чепелик
Фільми 2004
Українські фільми 2004
Короткометражні фільми України